Diane Farr (1969) – attrice e scrittrice statunitense
Felicia Farr (1932) – attrice e modella statunitense
James Farr (1992) – cestista statunitense
Mel Farr (1944-2015) – giocatore di football americano statunitense
Sam Farr (1941) – politico statunitense